Pharnabaze  (en vieux perse Farnabāzu, en grec ancien ) est un prénom d'origine perse pouvant désigner :

Généraux et satrapes perses 
 Pharnabaze , satrape de Phrygie hellespontique au  ;
 Pharnabaze II, satrape de Phrygie hellespontique au , petit-fils du précédent ;
 Pharnabaze III : général perse ayant combattu Alexandre le Grand au , petit-fils du précédent.

Rois d'Ibérie 
 Pharnabaze , roi d'Ibérie au  ;
 Pharnabaze II, roi d'Ibérie au